Zuma (album), een album van Neil Young
Zuma (geslacht), een geslacht van hooiwagens
Zuma (instrument), een soort van klarinet
Jacob Zuma, oud-president van Zuid-Afrika
 Zuma (computerspel), een puzzelspel voor pc, Xbox 360 en PlayStation 3
 Zuma (satelliet), geheimzinnige satelliet van Northrop Grumman die na lancering in 2018 waarschijnlijk niet los kwam van de draagraket.